Боменил може да се односи на:

 Боменил (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Боменил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Боменил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос